Kvantálás (fizika) 
Kvantálás (zene)
Kvantálás (jelfeldolgozás)